«Брут, или О знамени́тых ора́торах» () — трактат Марка Туллия Цицерона, посвящённый ораторскому искусству.

Трактат был написан в 46 году до н. э. Он представляет собой рассказ об истории ораторского искусства в Риме, написанный в форме диалога. Его герои — сам Цицерон, Марк Юний Брут и Тит Помпоний Аттик. Цицерон предлагает восстановить римскую историю.

Список ораторов, упомянутых в трактате 

 Луций Юний Брут
 Аппий Клавдий Цек
 Гай Фабриций Лусцин
 Тиберий Корунканий
 Маний Курий Дентат
 Гай Фламиний
 Квинт Фабий Максим Кунктатор
 Квинт Цецилий Метелл
 Луций Ветурий Филон
 Марк Корнелий Цетег
 Публий Корнелий Сципион
 Квинт Фабий Лабеон
 Тиберий Семпроний Гракх
 Марк Порций Катон Цензор
 Гай Сульпиций Галл
 Публий Корнелий Сципион Назика Коркул
 Квинт Фульвий Нобилиор
 Тит Анний Луск
 Спурий Постумий Альбин Магн
 Публий Корнелий Сципион Эмилиан
 Луций Муммий Ахаик
 Сервий Сульпиций Гальба
 Гай Аврелий Орест
 Луций Аврелий Орест
 Квинт Цецилий Метелл Македонский
 Квинт Помпей
 Гай Лелий Мудрый
 Спурий Муммий
 Децим Юний Брут Каллаик
 Публий Корнелий Сципион Назика Серапион
 Тиберий Семпроний Гракх
 Марк Октавий
 Публий Попиллий Ленат
 Луций Кассий Лонгин Равилла
 Публий Лициний Красс Муциан
 Квинт Фабий Максим Аллоброгик
 Гай Фанний
 Гай Папирий Карбон
 Марк Ливий Друз
 Луций Лициний Красс
 Марк Антоний Оратор
 Гай Тиций
 Квинт Веттий Веттиан
 Квинт Валерий Соран
 Децим Валерий Соран
 Тит Бетуций Бар
 Луций Папирий из Фрегелл
 Луций Биллиен
 Квинт Лукреций Веспиллон
 Публий Кануций
 Луций Цезулен

Примечания

Ссылки 
 Трактат «Брут» на сайте «Древний Рим»

Цицерон
Трактаты